Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1994 si è svolto dal 21 al 30 ottobre 1994 a Belo Horizonte e San Paolo, in Brasile: al torneo hanno partecipato 16 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta a Cuba.

Squadre partecipanti

Gironi

Prima fase

Girone A - Belo Horizonte

Risultati

Classifica

Girone B - San Paolo

Risultati

Classifica

Girone C - Belo Horizonte

Risultati

Classifica

Girone D - San Paolo

Risultati

Classifica

Fase finale

Incontri tra le vincitrici dei gironi - Belo Horizonte

Risultati

Finali per il 1º e 3º posto - San Paolo

Risultati

Finali per il 5º e 7º posto - San Paolo

Risultati

Podio

Campione 
Cuba(Secondo titolo)

Secondo posto 
Brasile

Terzo posto 
Russia

Classifica finale

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1994
Campionati mondiali di pallavolo femminile